West Side Story – amerykański musical z 1957 z muzyką Leonarda Bernsteina, scenariuszem Arthura Laurentsa
 West Side Story – amerykański film z 1961 w reżyserii Roberta Wise’a i Jerome’a Robbinsa
 West Side Story – amerykański film z 2021 w reżyserii Stevena Spielberga